Sand Springs puede hacer referencia a las siguientes poblaciones estadounidenses:

 Sand Springs (Oklahoma); o
 Sand Springs (Texas).